73-й чемпионат Франции прошёл в Мерибель с 14 по 29 августа 1998 года.

Чемпионат выиграл Иосиф Дорфман на пол-очка у Этьена Бакро. Бакро выглядел готовым принять чемпионат сам, пока не проиграл Бахару Куатли в 13-м туре и Кристиану Бауэру в 14-м за его единственные два проигрыша в этом турнире. Иосиф Дорфман очень уверенно выигрывал пять партий, а остальное вытянул в ничью. Анатолий Вайсер и Давид Марсиано разделили 3-е место. Участники занявшие высокие места  также сыграли были призванны для участия на олипиаде со стороны франции. Было три матча, чтобы разобраться в этой ситуации. Вайсер обыграл Марчано (выиграв первую партию), Хошард обыграл Фрессине (после того, как их первая партия была вничью) и Бауэр обыграл Мираллеса (снова после того, как первая партия была вничью).

Таблица

Ссылки 
 
 Méribel 1998 — 73ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1998 год в шахматах
Август 1998 года
Спорт во Франции в 1998 году